Esse, een motorfietsmerk geproduceerd door het Zweedse bedrijf MCB
Esse (Charente), een plaats en gemeente in het Franse departement Charente
Essé, Franse gemeente
Esse (Diemel), een zijrivier van de Diemel in de deelstaat Hesse in Duitsland.